Grodnik (Masyw Śnieżnika)
 Grodnik (Wysoczyzna Żarnowiecka)